Okręty US Navy o nazwie USS „Spray”

 Pierwszy USS „Spray” (ID-2491) był trawlerem. W służbie w latach 1918-1919.
 Drugi USS „Spray II” (SP-308) miał być przejęty w 1917 roku przez US Navy z przeznaczeniem na jednostkę patrolową, ale nigdy do tego nie doszło.

Spray